Zico Tumba, een Congolees voetballer

Plaatsen met de naam Tumba
 Tumba (Zweden), een plaats in de Zweedse gemeente Botkyrka.
 een dorp in het zuiden van Servië.
 een bergpiek in Zuidoost-Kosovo.
 een bergpiek waar de grenzen van Bulgarije, Griekenland en Noord-Macedonië elkaar ontmoeten.
 een bergpiek in West-Bulgarije.
 een meer in de Democatische republiek Congo.

Muziek 
Tumba (muziek), een originele dans die gespeeld en gedanst wordt op Curaçao, Aruba en Bonaire. Jan Gerard Palm was de eerste componist die tumba's schreef op Curaçao.
Tumba francesa ('Franse tumba'), een muziekstijl uit Haïti en Cuba. Deze werd bekend in Cuba na de slavenopstand van 1791 in Haïti.
Tumba (drum), de grootste trom uit de congafamilie.
Tumba, de Panamese naam voor een folkloristische trom van ongeveer 1 meter hoogte die met de hand wordt bespeeld.